Нижний Чеге́м () — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Образует муниципальное образование «сельское поселение Нижний Чегем», как единственный населённый пункт в его составе.

География  
Село расположено в центральной части Чегемского района, по обоим берегам реки Чегем, в долине Чегемского ущелья. Расстояние до районного центра города Чегем — 40 км, до города Нальчик — 45 км.

Площадь территории сельского поселения составляет — 29,32 км².

Граничит с землями населённого пункта — Хушто-Сырт на юге, а также с землями Государственного Лесного фонда на востоке и северо-востоке.

Сельское поселение расположено в переходной от предгорной в горную зоне республики. Рельеф представляет собой горные гряды, окружающие село со всех сторон. Средние высоты в пределах села составляют 920 метров над уровнем моря. Наивысшая точка сельского поселения — гора Урхаюк (1 798 м), она расположена к западу от села. К востоку от села находятся урочища — Узунтула и Джаллак.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чегем и её мелкими притоками, стекающими с хребтов в пределах сельского поселения. Южнее села находятся несколько малых водопадов.

Климат умеренный. В весенне-летний период преимущественно влажно, в осенне-зимний — преобладает сухая погода. Среднесуточная температура колеблется: зимой в пределах от +10 до −15°С , летом от +20 до +25°С. Средне количество осадков в год составляет около 550 мм.

История 
Село основано в 1886 году переселенцами с верховий Чегемского ущелья.

До 1935 года Нижне-Чегемский сельсовет входил в состав Балкарского округа КБАССР. В результате его разукрупнения сельсовет был включён в состав новообразованного Чегемского района, а населённый пункт избран его районным центром. 

До насильственного выселения балкарцев в Среднюю Азию в 1944 году, в Нижнем Чегеме располагался районный центр Чегемского ущелья.

В 1957 году балкарцы были реабилитированы Верховным Советом СССР и вернулись в места своего прежнего проживания. По возвращении жители села стали заниматься в основном животноводством и земледелием. До 1990-х работал молокоприемный завод по производству кисломолочной продукции.

Население 

Плотность —  чел.\кв. км.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Конаков Ильяс Алиевич.
 Администрация сельского поселения Нижний Чегем — состоит из 5 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Нижний Чегем — состоит из 13 депутатов.

Образование  
 Средняя общеобразовательная школа — ул. Кулиева, 84
 Детский сад

Здравоохранение  
 Участковая больница

Обслуживает жителей Нижнего Чегема, а также селений Хушто-Сырт и Верхний Чегем. В 2006 году в связи с нехваткой медицинских кадров было принято решение закрыть больницу. Однако усилиями старейшин села медицинское учреждение удалось спасти. Спустя год, больница была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения КБР, в 2008 и 2009 годах почетными грамотами районного отдела здравоохранения. На сегодняшний день при больнице действует амбулатория и стоматологический кабинет. Имеются возможности и для выездного обслуживания населения.

Культура  
 Дом культуры. При нём действуют танцевальные кружки и библиотека.

Ислам  
По вероисповеданию жители Нижнего Чегема мусульмане-сунниты. В селе действует одна мечеть.

Экономика  
Основной доход населению села приносят сельское хозяйство и туризм. Близость Чегемских водопадов и верховий Чегемского ущелья дает возможность жителям села развивать туризм.

В сельском хозяйстве развито разведение домашних животных, в частности баранов и овец. Теплый, влажный и умеренный климат дает неорошаемым высокогорным пахотным землям возможность ежегодно собирать богатые урожаи кукурузы, картофеля и капусты. Имеются сады диких слив, груши, тутовника и калины.

Улицы

Известные уроженцы 

 Кулиев Кайсын Шуваевич — известный балкарский поэт. В школьные годы жил в селе и учился в Нижнечегемской средней школе.
 Аккизов Якуб Алиевич — художник, член Союза художников СССР, заслуженный художник КБР.
 Мустафаев Магомет Шабазович — хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и КБР. Лауреат всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2014».

Ссылки  
 Сайт села Нижний Чегем
 Сельское поселение Нижний Чегем
 Коды ОКАТО — Нижний Чегем

Примечания 

Населённые пункты Чегемского района
Муниципальные образования Чегемского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие районные центры Кабардино-Балкарии